Bridport – miasto w Anglii
 Bridport – miasto w Australii
 Bridport – miasto w USA